Kazda ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kazda (* 1958), deutscher Fusionmusiker
 Johann Kazda (1869–1931), österreichischer Architekt
 Marian Kazda (* 1957), tschechisch-österreichischer Forstwissenschaftler
 Petr Kazda (* 1978), tschechischer Filmregisseur